New Mills bezieht sich auf:

 New Mills, eine Stadt in Derbyshire, England
 New Mills (Cornwall), Weiler in Cornwall, England
 New Mills (New Brunswick), eine unincorporated community in Restigouche County, New Brunswick, Kanada

Siehe auch:

 Newmills, ein Dorf in der Grafschaft Tyrone, Nordirland